R107 (Schouwen) - recreatieve weg in Zeeland, Nederland
 R107 (Ierland) - regionale weg in County Dublin, Ierland